Ла Ренда има више значења:

 Ла Ренда (Којотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Ренда (Тенансинго), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику